RMM kan syfta på:

 Mali – formellt Republiken Mali, ett land i Afrika.
 Random Making Movies – en svensk Youtube-kanal.